

Toponyme 
 La source Houga (עין חוגה), en Israël, est située dans la vallée de Beït-Shéan.
 Le Houga est une commune française située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées. 

Homonymie de toponyme